Stati Uniti d'America
 Twin Lakes – census-designated place della Contea di Santa Cruz, California
 Twin Lakes – census-designated place della Contea di Adams, Colorado
 Twin Lakes – census-designated place della Contea di Broward, Florida
 Twin Lakes – census-designated place della Contea di Calhoun, Iowa
 Twin Lakes – città della Contea di Freeborn, Minnesota
 Twin Lakes – census-designated place della Contea di McKinley, Nuovo Messico
 Twin Lakes – census-designated place della Contea di Greene, Virginia
 Twin Lakes – villaggio della Contea di Kenosha, Wisconsin